Di seguito una lista di asteroidi dal numero 69001 al 70000 con data di scoperta e scopritore.

69001-69100 

|-
| 69001 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 69002 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 69003 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 69004 - ||  || 5 ottobre 2002 || Spacewatch
|-
| 69005 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 69006 - ||  || 7 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 69007 - ||  || 7 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 69008 - ||  || 6 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 69009 - ||  || 7 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 69010 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 69011 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 69012 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 69013 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 69014 - ||  || 24 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 69015 - ||  || 31 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 69016 - ||  || 31 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 69017 - ||  || 31 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 69018 - ||  || 5 novembre 2002 || Fountain Hills
|-
| 69019 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 69020 - ||  || 6 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 69021 - ||  || 6 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 69022 - ||  || 5 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 69023 - ||  || 6 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 69024 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 69025 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 69026 - ||  || 11 novembre 2002 || Essen
|-
| 69027 - ||  || 11 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 69028 - ||  || 12 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 69029 - ||  || 12 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 69030 - ||  || 24 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 69031 - ||  || 28 novembre 2002 || NEAT
|-
| 69032 - ||  || 28 novembre 2002 || NEAT
|-
| 69033 - ||  || 1 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 69034 - ||  || 2 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 69035 - ||  || 6 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 69036 - ||  || 6 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 69037 - ||  || 9 dicembre 2002 || Spacewatch
|-
| 69038 - ||  || 7 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 69039 - ||  || 8 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 69040 - ||  || 8 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 69041 - ||  || 10 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 69042 - ||  || 10 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 69043 - ||  || 10 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 69044 - ||  || 10 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 69045 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 69046 - ||  || 10 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 69047 - ||  || 12 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 69048 - ||  || 10 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 69049 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 69050 - ||  || 11 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 69051 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 69052 - ||  || 11 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 69053 - ||  || 27 dicembre 2002 || LONEOS
|-
| 69054 - ||  || 28 dicembre 2002 || LONEOS
|-
| 69055 - ||  || 28 dicembre 2002 || LONEOS
|-
| 69056 - ||  || 28 dicembre 2002 || Spacewatch
|-
| 69057 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 69058 - ||  || 31 dicembre 2002 || Spacewatch
|-
| 69059 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 69060 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 69061 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 69062 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 69063 - ||  || 30 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 69064 - ||  || 2 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 69065 - ||  || 1 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 69066 - ||  || 4 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 69067 - ||  || 4 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 69068 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 69069 - ||  || 7 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 69070 - ||  || 7 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 69071 - ||  || 7 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 69072 - ||  || 7 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 69073 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 69074 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 69075 - ||  || 5 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 69076 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 69077 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 69078 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 69079 - ||  || 7 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 69080 - ||  || 7 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 69081 - ||  || 7 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 69082 - ||  || 10 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 69083 - ||  || 10 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 69084 - || 2003 BB || 16 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 69085 - ||  || 25 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 69086 - ||  || 25 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 69087 - ||  || 26 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 69088 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 69089 - ||  || 27 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 69090 - ||  || 27 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 69091 - ||  || 25 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 69092 - ||  || 26 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 69093 - ||  || 26 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 69094 - ||  || 26 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 69095 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 69096 - ||  || 27 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 69097 - ||  || 27 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 69098 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 69099 - ||  || 28 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 69100 - ||  || 28 gennaio 2003 || LINEAR
|}

69101-69200 

|-
| 69101 - ||  || 28 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 69102 - ||  || 28 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 69103 - ||  || 31 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 69104 - ||  || 31 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 69105 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 69106 - ||  || 2 febbraio 2003 || LINEAR
|-
| 69107 - ||  || 1 febbraio 2003 || LINEAR
|-
| 69108 - ||  || 1 febbraio 2003 || LINEAR
|-
| 69109 - ||  || 1 febbraio 2003 || Spacewatch
|-
| 69110 - ||  || 2 febbraio 2003 || LINEAR
|-
| 69111 - ||  || 7 febbraio 2003 || W. K. Y. Yeung
|-
| 69112 - ||  || 21 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 69113 - ||  || 22 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 69114 - ||  || 26 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 69115 - ||  || 22 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 69116 - ||  || 3 marzo 2003 || NEAT
|-
| 69117 - ||  || 6 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 69118 - ||  || 8 marzo 2003 || J. Broughton
|-
| 69119 - ||  || 6 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 69120 - ||  || 6 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 69121 - ||  || 6 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 69122 - ||  || 6 marzo 2003 || NEAT
|-
| 69123 - ||  || 8 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 69124 - ||  || 8 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 69125 - ||  || 10 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 69126 - ||  || 7 marzo 2003 || R. A. Tucker
|-
| 69127 - ||  || 22 marzo 2003 || NEAT
|-
| 69128 - ||  || 23 marzo 2003 || NEAT
|-
| 69129 - ||  || 24 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 69130 - ||  || 23 marzo 2003 || NEAT
|-
| 69131 - ||  || 24 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 69132 - ||  || 24 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 69133 - ||  || 25 marzo 2003 || NEAT
|-
| 69134 - ||  || 26 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 69135 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 69136 - ||  || 28 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 69137 - ||  || 28 marzo 2003 || NEAT
|-
| 69138 - ||  || 29 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 69139 - ||  || 29 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 69140 - ||  || 31 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 69141 - ||  || 31 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 69142 - ||  || 31 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 69143 - ||  || 31 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 69144 - ||  || 31 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 69145 - ||  || 26 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 69146 - ||  || 25 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 69147 - ||  || 1 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 69148 - ||  || 3 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 69149 - ||  || 1 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 69150 - ||  || 5 aprile 2003 || NEAT
|-
| 69151 - ||  || 7 aprile 2003 || NEAT
|-
| 69152 - ||  || 4 aprile 2003 || NEAT
|-
| 69153 - ||  || 27 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 69154 - ||  || 28 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 69155 - ||  || 30 aprile 2003 || NEAT
|-
| 69156 - ||  || 1 maggio 2003 || LINEAR
|-
| 69157 - ||  || 3 maggio 2003 || J. Broughton
|-
| 69158 - ||  || 5 maggio 2003 || LONEOS
|-
| 69159 Ivanking ||  || 7 maggio 2003 || CSS
|-
| 69160 - || 2029 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69161 - || 2203 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69162 - || 2736 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69163 - || 2744 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69164 - || 3031 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69165 - || 3044 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69166 - || 3075 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69167 - || 3082 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69168 - || 3515 P-L || 17 ottobre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69169 - || 4066 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69170 - || 4199 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69171 - || 4230 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69172 - || 4283 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69173 - || 4304 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69174 - || 4514 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69175 - || 4550 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69176 - || 4602 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69177 - || 4618 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69178 - || 4729 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69179 - || 4756 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69180 - || 4770 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69181 - || 4821 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69182 - || 4850 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69183 - || 6638 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69184 - || 6705 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69185 - || 6739 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69186 - || 6783 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69187 - || 1178 T-1 || 25 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69188 - || 1258 T-1 || 25 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69189 - || 1263 T-1 || 25 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69190 - || 2027 T-1 || 25 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69191 - || 2143 T-1 || 25 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69192 - || 3172 T-1 || 26 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69193 - || 3326 T-1 || 26 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69194 - || 1118 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69195 - || 1164 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69196 - || 1216 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69197 - || 1238 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69198 - || 1255 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69199 - || 1278 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69200 - || 1300 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|}

69201-69300 

|-
| 69201 - || 1323 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69202 - || 2026 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69203 - || 2088 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69204 - || 2139 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69205 - || 2156 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69206 - || 2167 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69207 - || 3004 T-2 || 30 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69208 - || 3078 T-2 || 30 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69209 - || 3300 T-2 || 30 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69210 - || 3356 T-2 || 25 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69211 - || 4098 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69212 - || 4287 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69213 - || 4616 T-2 || 30 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69214 - || 5067 T-2 || 25 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69215 - || 5099 T-2 || 25 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69216 - || 1108 T-3 || 17 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69217 - || 2135 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69218 - || 2330 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69219 - || 2364 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69220 - || 3030 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69221 - || 3528 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69222 - || 4210 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69223 - || 4331 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69224 - || 4388 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69225 - || 5043 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69226 - || 5129 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69227 - || 5139 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69228 Kamerunberg || 5173 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69229 - || 5188 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69230 Hermes || 1937 UB || 28 ottobre 1937 || K. Reinmuth
|-
| 69231 Alettajacobs || 1972 FE || 16 marzo 1972 || T. Gehrels
|-
| 69232 - ||  || 27 ottobre 1978 || C. M. Olmstead
|-
| 69233 - ||  || 27 ottobre 1978 || C. M. Olmstead
|-
| 69234 - ||  || 1 novembre 1978 || K. Tomita
|-
| 69235 - ||  || 7 novembre 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 69236 - ||  || 6 novembre 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 69237 - ||  || 7 novembre 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 69238 - ||  || 7 novembre 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 69239 - || 1978 XT || 6 dicembre 1978 || E. Bowell, A. Warnock
|-
| 69240 - ||  || 25 giugno 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 69241 - ||  || 25 giugno 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 69242 - ||  || 25 giugno 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 69243 - ||  || 25 giugno 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 69244 - ||  || 25 giugno 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 69245 Persiceto || 1981 EO || 1 marzo 1981 || H. Debehogne, G. DeSanctis
|-
| 69246 - ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 69247 - ||  || 1 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 69248 - ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 69249 - ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 69250 - ||  || 7 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 69251 - ||  || 1 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 69252 - ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 69253 - ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 69254 - ||  || 1 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 69255 - ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 69256 - ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 69257 - ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 69258 - ||  || 24 ottobre 1981 || S. J. Bus
|-
| 69259 Savostyanov ||  || 18 settembre 1982 || N. S. Chernykh
|-
| 69260 Tonyjudt || 1982 TJ || 13 ottobre 1982 || E. Bowell
|-
| 69261 Philaret ||  || 23 dicembre 1982 || L. G. Karachkina
|-
| 69262 - ||  || 12 agosto 1986 || L. V. Zhuravleva
|-
| 69263 Big Ben ||  || 29 gennaio 1987 || E. W. Elst
|-
| 69264 Nebra ||  || 14 agosto 1988 || F. Börngen
|-
| 69265 - ||  || 5 settembre 1988 || H. Debehogne
|-
| 69266 - ||  || 6 settembre 1988 || H. Debehogne
|-
| 69267 - ||  || 7 settembre 1988 || H. Debehogne
|-
| 69268 - ||  || 16 settembre 1988 || S. J. Bus
|-
| 69269 - ||  || 3 novembre 1988 || P. Jensen
|-
| 69270 - || 1989 BB || 29 gennaio 1989 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 69271 - ||  || 3 aprile 1989 || E. W. Elst
|-
| 69272 - ||  || 26 settembre 1989 || E. W. Elst
|-
| 69273 - ||  || 4 ottobre 1989 || B. G. W. Manning
|-
| 69274 - ||  || 29 ottobre 1989 || Y. Oshima
|-
| 69275 Wiesenthal ||  || 28 novembre 1989 || F. Börngen
|-
| 69276 - ||  || 31 dicembre 1989 || E. W. Elst
|-
| 69277 - ||  || 2 marzo 1990 || E. W. Elst
|-
| 69278 - ||  || 2 marzo 1990 || E. W. Elst
|-
| 69279 - ||  || 2 marzo 1990 || E. W. Elst
|-
| 69280 - ||  || 13 settembre 1990 || H. Debehogne
|-
| 69281 - ||  || 22 settembre 1990 || E. W. Elst
|-
| 69282 - ||  || 22 settembre 1990 || E. W. Elst
|-
| 69283 - ||  || 22 settembre 1990 || E. W. Elst
|-
| 69284 - ||  || 22 settembre 1990 || E. W. Elst
|-
| 69285 - ||  || 25 settembre 1990 || H. Debehogne
|-
| 69286 von Liebig ||  || 10 ottobre 1990 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 69287 Günthereichhorn ||  || 10 ottobre 1990 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 69288 Berlioz ||  || 11 ottobre 1990 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 69289 - ||  || 24 ottobre 1990 || Spacewatch
|-
| 69290 - ||  || 16 ottobre 1990 || E. W. Elst
|-
| 69291 - ||  || 18 novembre 1990 || E. W. Elst
|-
| 69292 - ||  || 18 novembre 1990 || E. W. Elst
|-
| 69293 - ||  || 10 aprile 1991 || E. W. Elst
|-
| 69294 - ||  || 13 agosto 1991 || E. F. Helin
|-
| 69295 Stecklum ||  || 2 ottobre 1991 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 69296 - ||  || 29 gennaio 1992 || Spacewatch
|-
| 69297 - ||  || 29 febbraio 1992 || UESAC
|-
| 69298 - ||  || 29 febbraio 1992 || UESAC
|-
| 69299 - ||  || 1 marzo 1992 || UESAC
|-
| 69300 - ||  || 1 marzo 1992 || UESAC
|}

69301-69400 

|-
| 69301 - ||  || 2 marzo 1992 || UESAC
|-
| 69302 - ||  || 6 marzo 1992 || UESAC
|-
| 69303 - ||  || 2 marzo 1992 || UESAC
|-
| 69304 - ||  || 2 marzo 1992 || UESAC
|-
| 69305 - ||  || 2 marzo 1992 || UESAC
|-
| 69306 - ||  || 3 marzo 1992 || UESAC
|-
| 69307 - || 1992 ON || 28 luglio 1992 || R. H. McNaught
|-
| 69308 - ||  || 8 agosto 1992 || E. W. Elst
|-
| 69309 - ||  || 8 agosto 1992 || E. W. Elst
|-
| 69310 - ||  || 8 agosto 1992 || E. W. Elst
|-
| 69311 Russ || 1992 QC || 21 agosto 1992 || D. I. Steel
|-
| 69312 Rogerbacon ||  || 24 settembre 1992 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 69313 - ||  || 22 settembre 1992 || E. W. Elst
|-
| 69314 - ||  || 22 settembre 1992 || E. W. Elst
|-
| 69315 - ||  || 20 ottobre 1992 || H. E. Holt
|-
| 69316 - ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|-
| 69317 - ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|-
| 69318 - ||  || 19 marzo 1993 || UESAC
|-
| 69319 - ||  || 21 marzo 1993 || UESAC
|-
| 69320 - ||  || 21 marzo 1993 || UESAC
|-
| 69321 - ||  || 19 marzo 1993 || UESAC
|-
| 69322 - ||  || 19 marzo 1993 || UESAC
|-
| 69323 - ||  || 19 marzo 1993 || UESAC
|-
| 69324 - ||  || 19 marzo 1993 || UESAC
|-
| 69325 - ||  || 19 marzo 1993 || UESAC
|-
| 69326 - ||  || 19 marzo 1993 || UESAC
|-
| 69327 - ||  || 19 marzo 1993 || UESAC
|-
| 69328 - ||  || 18 marzo 1993 || UESAC
|-
| 69329 - ||  || 15 aprile 1993 || H. E. Holt
|-
| 69330 - ||  || 19 aprile 1993 || Spacewatch
|-
| 69331 - ||  || 13 giugno 1993 || R. H. McNaught
|-
| 69332 - ||  || 13 giugno 1993 || R. H. McNaught
|-
| 69333 - ||  || 20 luglio 1993 || E. W. Elst
|-
| 69334 - ||  || 14 agosto 1993 || Spacewatch
|-
| 69335 - ||  || 15 settembre 1993 || E. W. Elst
|-
| 69336 - || 1993 SJ || 16 settembre 1993 || Spacewatch
|-
| 69337 - ||  || 17 settembre 1993 || E. W. Elst
|-
| 69338 - ||  || 9 ottobre 1993 || Spacewatch
|-
| 69339 - ||  || 15 ottobre 1993 || Spacewatch
|-
| 69340 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 69341 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 69342 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 69343 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 69344 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 69345 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 69346 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 69347 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 69348 - ||  || 20 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 69349 - || 1993 VU || 9 novembre 1993 || E. F. Helin
|-
| 69350 - || 1993 YP || 17 dicembre 1993 || G. J. Garradd
|-
| 69351 - ||  || 15 gennaio 1994 || A. Vagnozzi
|-
| 69352 - ||  || 5 gennaio 1994 || Spacewatch
|-
| 69353 - ||  || 8 gennaio 1994 || Spacewatch
|-
| 69354 - ||  || 10 febbraio 1994 || Spacewatch
|-
| 69355 - ||  || 7 febbraio 1994 || E. W. Elst
|-
| 69356 - ||  || 8 febbraio 1994 || E. W. Elst
|-
| 69357 - || 1994 FU || 21 marzo 1994 || G. J. Garradd
|-
| 69358 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 69359 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 69360 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 69361 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 69362 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 69363 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 69364 - ||  || 12 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 69365 - || 1994 QF || 26 agosto 1994 || Farra d'Isonzo
|-
| 69366 - ||  || 12 settembre 1994 || Spacewatch
|-
| 69367 - || 1994 SD || 30 settembre 1994 || Farra d'Isonzo
|-
| 69368 - ||  || 28 settembre 1994 || Spacewatch
|-
| 69369 - ||  || 28 settembre 1994 || Spacewatch
|-
| 69370 - ||  || 29 settembre 1994 || Spacewatch
|-
| 69371 - ||  || 2 ottobre 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 69372 - ||  || 28 ottobre 1994 || Spacewatch
|-
| 69373 - ||  || 28 ottobre 1994 || Spacewatch
|-
| 69374 - ||  || 28 ottobre 1994 || Spacewatch
|-
| 69375 - ||  || 4 novembre 1994 || T. Kobayashi
|-
| 69376 - ||  || 27 novembre 1994 || T. Kobayashi
|-
| 69377 - ||  || 28 novembre 1994 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 69378 - ||  || 28 novembre 1994 || Spacewatch
|-
| 69379 - ||  || 28 novembre 1994 || Spacewatch
|-
| 69380 - ||  || 31 dicembre 1994 || T. Kobayashi
|-
| 69381 - || 1995 BH || 23 gennaio 1995 || T. Kobayashi
|-
| 69382 - ||  || 29 gennaio 1995 || Spacewatch
|-
| 69383 - ||  || 31 gennaio 1995 || Spacewatch
|-
| 69384 - ||  || 1 febbraio 1995 || Spacewatch
|-
| 69385 - ||  || 24 febbraio 1995 || Spacewatch
|-
| 69386 - ||  || 24 febbraio 1995 || Spacewatch
|-
| 69387 - ||  || 24 febbraio 1995 || Spacewatch
|-
| 69388 - ||  || 2 marzo 1995 || Spacewatch
|-
| 69389 - ||  || 23 marzo 1995 || Spacewatch
|-
| 69390 - ||  || 23 marzo 1995 || Spacewatch
|-
| 69391 - ||  || 23 marzo 1995 || Spacewatch
|-
| 69392 - ||  || 25 marzo 1995 || Spacewatch
|-
| 69393 - ||  || 25 marzo 1995 || Spacewatch
|-
| 69394 - ||  || 25 marzo 1995 || Spacewatch
|-
| 69395 - ||  || 27 marzo 1995 || Spacewatch
|-
| 69396 - ||  || 28 marzo 1995 || Spacewatch
|-
| 69397 - ||  || 28 marzo 1995 || Spacewatch
|-
| 69398 - ||  || 29 marzo 1995 || Spacewatch
|-
| 69399 - ||  || 4 aprile 1995 || Spacewatch
|-
| 69400 - ||  || 22 luglio 1995 || Spacewatch
|}

69401-69500 

|-
| 69401 - ||  || 26 agosto 1995 || R. H. McNaught
|-
| 69402 - ||  || 17 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 69403 - ||  || 18 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 69404 - ||  || 20 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 69405 - ||  || 30 settembre 1995 || T. B. Spahr
|-
| 69406 Martz-Kohl ||  || 30 settembre 1995 || C. W. Hergenrother
|-
| 69407 - ||  || 24 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 69408 - ||  || 1 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 69409 - || 1995 UQ || 19 ottobre 1995 || L. Lai
|-
| 69410 - ||  || 23 ottobre 1995 || T. B. Spahr
|-
| 69411 - ||  || 21 ottobre 1995 || N. Sato, T. Urata
|-
| 69412 - ||  || 21 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 69413 - || 1995 VA || 1 novembre 1995 || T. Kobayashi
|-
| 69414 - ||  || 15 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 69415 - ||  || 16 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 69416 - ||  || 17 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 69417 - ||  || 21 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 69418 - ||  || 25 novembre 1995 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 69419 - ||  || 14 dicembre 1995 || Spacewatch
|-
| 69420 - ||  || 21 dicembre 1995 || T. Kobayashi
|-
| 69421 Keizosaji ||  || 22 dicembre 1995 || Saji
|-
| 69422 - ||  || 16 dicembre 1995 || Spacewatch
|-
| 69423 Openuni||  || 15 gennaio 1996 || Farra d'Isonzo
|-
| 69424 - ||  || 12 gennaio 1996 || Spacewatch
|-
| 69425 - || 1996 BC || 16 gennaio 1996 || A. Vagnozzi
|-
| 69426 - ||  || 19 gennaio 1996 || Spacewatch
|-
| 69427 - ||  || 21 gennaio 1996 || Spacewatch
|-
| 69428 - ||  || 9 marzo 1996 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 69429 - ||  || 11 marzo 1996 || Spacewatch
|-
| 69430 - ||  || 15 aprile 1996 || P. G. Comba
|-
| 69431 - ||  || 12 aprile 1996 || Spacewatch
|-
| 69432 - ||  || 18 aprile 1996 || E. W. Elst
|-
| 69433 - ||  || 18 aprile 1996 || E. W. Elst
|-
| 69434 de Gerlache ||  || 18 aprile 1996 || E. W. Elst
|-
| 69435 - ||  || 18 aprile 1996 || E. W. Elst
|-
| 69436 - ||  || 12 maggio 1996 || Spacewatch
|-
| 69437 - ||  || 21 maggio 1996 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 69438 - ||  || 11 giugno 1996 || Spacewatch
|-
| 69439 - || 1996 PX || 9 agosto 1996 || NEAT
|-
| 69440 - ||  || 14 agosto 1996 || NEAT
|-
| 69441 - ||  || 8 agosto 1996 || E. W. Elst
|-
| 69442 - ||  || 8 settembre 1996 || Spacewatch
|-
| 69443 - ||  || 13 settembre 1996 || Spacewatch
|-
| 69444 - ||  || 13 settembre 1996 || Spacewatch
|-
| 69445 - ||  || 5 settembre 1996 || Spacewatch
|-
| 69446 - ||  || 21 settembre 1996 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 69447 - ||  || 21 settembre 1996 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 69448 - || 1996 TQ || 4 ottobre 1996 || Farra d'Isonzo
|-
| 69449 - ||  || 3 ottobre 1996 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 69450 - ||  || 4 ottobre 1996 || Kleť
|-
| 69451 - ||  || 8 ottobre 1996 || P. G. Comba
|-
| 69452 - ||  || 9 ottobre 1996 || NEAT
|-
| 69453 - ||  || 11 ottobre 1996 || K. Endate
|-
| 69454 - ||  || 7 ottobre 1996 || Spacewatch
|-
| 69455 - ||  || 10 ottobre 1996 || Spacewatch
|-
| 69456 - ||  || 10 ottobre 1996 || Spacewatch
|-
| 69457 - ||  || 12 ottobre 1996 || Spacewatch
|-
| 69458 - ||  || 5 ottobre 1996 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 69459 - ||  || 6 ottobre 1996 || E. W. Elst
|-
| 69460 Christibarnard ||  || 17 ottobre 1996 || V. S. Casulli
|-
| 69461 - ||  || 24 ottobre 1996 || P. Kolény, L. Kornoš
|-
| 69462 - ||  || 29 ottobre 1996 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 69463 - ||  || 1 novembre 1996 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 69464 - ||  || 13 novembre 1996 || T. Kobayashi
|-
| 69465 - ||  || 14 novembre 1996 || T. Kobayashi
|-
| 69466 - ||  || 15 novembre 1996 || T. Kobayashi
|-
| 69467 - ||  || 5 novembre 1996 || Spacewatch
|-
| 69468 - ||  || 5 novembre 1996 || Spacewatch
|-
| 69469 Krumbenowe || 1996 WR || 16 novembre 1996 || Kleť
|-
| 69470 - || 1996 XH || 1 dicembre 1996 || T. Urata
|-
| 69471 - ||  || 2 dicembre 1996 || T. Kobayashi
|-
| 69472 - ||  || 2 dicembre 1996 || T. Kobayashi
|-
| 69473 - ||  || 2 dicembre 1996 || T. Kobayashi
|-
| 69474 - ||  || 3 dicembre 1996 || T. Kobayashi
|-
| 69475 - ||  || 6 dicembre 1996 || Kleť
|-
| 69476 - ||  || 1 dicembre 1996 || Spacewatch
|-
| 69477 - ||  || 4 dicembre 1996 || Spacewatch
|-
| 69478 - ||  || 10 dicembre 1996 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 69479 - ||  || 4 dicembre 1996 || Spacewatch
|-
| 69480 - ||  || 8 dicembre 1996 || T. Kobayashi
|-
| 69481 - ||  || 11 dicembre 1996 || T. Kobayashi
|-
| 69482 - ||  || 8 dicembre 1996 || N. Sato
|-
| 69483 - ||  || 14 dicembre 1996 || T. Kobayashi
|-
| 69484 - ||  || 18 dicembre 1996 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 69485 - || 1997 AD || 2 gennaio 1997 || T. Kobayashi
|-
| 69486 - ||  || 2 gennaio 1997 || N. Sato
|-
| 69487 - ||  || 4 gennaio 1997 || T. Kobayashi
|-
| 69488 - ||  || 3 gennaio 1997 || T. Urata
|-
| 69489 - ||  || 6 gennaio 1997 || T. Kobayashi
|-
| 69490 - ||  || 3 gennaio 1997 || N. Sato
|-
| 69491 - ||  || 2 gennaio 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 69492 - ||  || 9 gennaio 1997 || T. Kobayashi
|-
| 69493 - ||  || 11 gennaio 1997 || P. G. Comba
|-
| 69494 - ||  || 13 gennaio 1997 || T. Kobayashi
|-
| 69495 - ||  || 15 gennaio 1997 || T. Kobayashi
|-
| 69496 Zaoryuzan ||  || 13 gennaio 1997 || T. Okuni
|-
| 69497 - ||  || 30 gennaio 1997 || T. Kobayashi
|-
| 69498 - ||  || 1 febbraio 1997 || T. Kobayashi
|-
| 69499 - ||  || 3 febbraio 1997 || NEAT
|-
| 69500 Ginobartali ||  || 6 febbraio 1997 || V. S. Casulli
|}

69501-69600 

|-
| 69501 - ||  || 3 febbraio 1997 || Spacewatch
|-
| 69502 - ||  || 3 febbraio 1997 || Spacewatch
|-
| 69503 - ||  || 6 febbraio 1997 || Spacewatch
|-
| 69504 - ||  || 12 febbraio 1997 || T. Kobayashi
|-
| 69505 - ||  || 11 febbraio 1997 || T. Urata
|-
| 69506 - ||  || 14 febbraio 1997 || T. Kobayashi
|-
| 69507 - ||  || 4 febbraio 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 69508 - ||  || 4 marzo 1997 || T. Kobayashi
|-
| 69509 - ||  || 2 marzo 1997 || Spacewatch
|-
| 69510 - ||  || 4 marzo 1997 || Spacewatch
|-
| 69511 - ||  || 4 marzo 1997 || LINEAR
|-
| 69512 - ||  || 5 marzo 1997 || LINEAR
|-
| 69513 - ||  || 5 marzo 1997 || LINEAR
|-
| 69514 - ||  || 12 marzo 1997 || E. W. Elst
|-
| 69515 - ||  || 12 marzo 1997 || E. W. Elst
|-
| 69516 - || 1997 FJ || 21 marzo 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 69517 - ||  || 31 marzo 1997 || LINEAR
|-
| 69518 - ||  || 28 marzo 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 69519 - ||  || 2 aprile 1997 || Spacewatch
|-
| 69520 - ||  || 7 aprile 1997 || Spacewatch
|-
| 69521 - ||  || 7 aprile 1997 || Spacewatch
|-
| 69522 - ||  || 2 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 69523 - ||  || 2 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 69524 - ||  || 2 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 69525 - ||  || 3 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 69526 - ||  || 3 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 69527 - ||  || 3 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 69528 - ||  || 3 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 69529 - ||  || 3 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 69530 - ||  || 3 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 69531 - ||  || 3 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 69532 - ||  || 3 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 69533 - ||  || 3 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 69534 - ||  || 5 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 69535 - ||  || 6 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 69536 - ||  || 7 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 69537 - ||  || 3 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 69538 - ||  || 6 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 69539 - ||  || 7 aprile 1997 || E. W. Elst
|-
| 69540 - ||  || 29 aprile 1997 || Modra
|-
| 69541 - ||  || 30 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 69542 - ||  || 30 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 69543 - ||  || 4 maggio 1997 || C. Veillet
|-
| 69544 - ||  || 9 maggio 1997 || C. Veillet
|-
| 69545 - ||  || 11 maggio 1997 || P. G. Comba
|-
| 69546 - ||  || 3 maggio 1997 || E. W. Elst
|-
| 69547 - ||  || 27 maggio 1997 || Spacewatch
|-
| 69548 - ||  || 5 giugno 1997 || Spacewatch
|-
| 69549 - ||  || 9 giugno 1997 || G. R. Viscome
|-
| 69550 - ||  || 13 giugno 1997 || Spacewatch
|-
| 69551 - ||  || 28 giugno 1997 || LINEAR
|-
| 69552 - ||  || 28 giugno 1997 || LINEAR
|-
| 69553 - ||  || 31 agosto 1997 || Z. Moravec
|-
| 69554 - ||  || 25 settembre 1997 || Farra d'Isonzo
|-
| 69555 - ||  || 28 settembre 1997 || Spacewatch
|-
| 69556 - ||  || 27 settembre 1997 || À. López, R. Pacheco
|-
| 69557 - ||  || 30 settembre 1997 || Spacewatch
|-
| 69558 - ||  || 10 ottobre 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 69559 - ||  || 27 ottobre 1997 || P. G. Comba
|-
| 69560 - ||  || 31 ottobre 1997 || P. Pravec
|-
| 69561 - ||  || 21 dicembre 1997 || T. Kobayashi
|-
| 69562 - ||  || 25 dicembre 1997 || N. Sato
|-
| 69563 - ||  || 28 dicembre 1997 || T. Kobayashi
|-
| 69564 - ||  || 31 dicembre 1997 || Spacewatch
|-
| 69565 Giulioscarfi ||  || 5 gennaio 1998 || L. Sannino, P. Pietrapriana
|-
| 69566 - || 1998 BX || 19 gennaio 1998 || T. Kobayashi
|-
| 69567 - ||  || 25 gennaio 1998 || T. Kobayashi
|-
| 69568 - ||  || 23 gennaio 1998 || LINEAR
|-
| 69569 - ||  || 23 gennaio 1998 || LINEAR
|-
| 69570 - ||  || 28 gennaio 1998 || T. Kobayashi
|-
| 69571 - ||  || 28 gennaio 1998 || T. Kobayashi
|-
| 69572 - ||  || 29 gennaio 1998 || T. Kobayashi
|-
| 69573 - ||  || 28 gennaio 1998 || P. Sicoli, A. Testa
|-
| 69574 - ||  || 28 gennaio 1998 || Spacewatch
|-
| 69575 - ||  || 22 gennaio 1998 || Spacewatch
|-
| 69576 - ||  || 28 gennaio 1998 || ODAS
|-
| 69577 - ||  || 6 febbraio 1998 || E. W. Elst
|-
| 69578 - || 1998 DC || 16 febbraio 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 69579 - ||  || 20 febbraio 1998 || Kleť
|-
| 69580 - ||  || 22 febbraio 1998 || NEAT
|-
| 69581 - ||  || 23 febbraio 1998 || Spacewatch
|-
| 69582 - ||  || 23 febbraio 1998 || NEAT
|-
| 69583 - ||  || 23 febbraio 1998 || NEAT
|-
| 69584 - ||  || 17 febbraio 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 69585 Albertoraugei ||  || 27 febbraio 1998 || A. Boattini, M. Tombelli
|-
| 69586 - ||  || 25 febbraio 1998 || E. W. Elst
|-
| 69587 - ||  || 2 marzo 1998 || ODAS
|-
| 69588 - ||  || 2 marzo 1998 || Spacewatch
|-
| 69589 - ||  || 1 marzo 1998 || Spacewatch
|-
| 69590 - ||  || 3 marzo 1998 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 69591 - ||  || 1 marzo 1998 || E. W. Elst
|-
| 69592 - ||  || 1 marzo 1998 || E. W. Elst
|-
| 69593 - ||  || 11 marzo 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 69594 Ulferika ||  || 24 marzo 1998 || G. Lehmann
|-
| 69595 - ||  || 22 marzo 1998 || T. Kobayashi
|-
| 69596 - ||  || 26 marzo 1998 || ODAS
|-
| 69597 - ||  || 28 marzo 1998 || ODAS
|-
| 69598 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 69599 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 69600 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|}

69601-69700 

|-
| 69601 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 69602 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 69603 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 69604 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 69605 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 69606 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 69607 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 69608 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 69609 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 69610 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 69611 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 69612 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 69613 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 69614 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 69615 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 69616 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 69617 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 69618 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 69619 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 69620 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 69621 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 69622 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 69623 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 69624 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 69625 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 69626 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 69627 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 69628 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 69629 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 69630 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 69631 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 69632 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 69633 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 69634 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 69635 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 69636 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 69637 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 69638 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 69639 - ||  || 24 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 69640 - ||  || 24 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 69641 - ||  || 24 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 69642 - ||  || 24 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 69643 - ||  || 24 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 69644 - ||  || 24 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 69645 - ||  || 24 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 69646 - ||  || 24 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 69647 - ||  || 24 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 69648 - ||  || 24 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 69649 - ||  || 31 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 69650 - ||  || 31 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 69651 - ||  || 31 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 69652 - ||  || 31 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 69653 - ||  || 31 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 69654 - ||  || 31 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 69655 - ||  || 31 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 69656 - ||  || 31 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 69657 - ||  || 31 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 69658 - ||  || 31 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 69659 - ||  || 31 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 69660 - ||  || 31 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 69661 - ||  || 31 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 69662 - ||  || 31 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 69663 - ||  || 31 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 69664 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 69665 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 69666 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 69667 - ||  || 22 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 69668 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 69669 - ||  || 28 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 69670 - ||  || 29 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 69671 - ||  || 2 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 69672 - ||  || 2 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 69673 - ||  || 2 aprile 1998 || E. W. Elst
|-
| 69674 - ||  || 19 aprile 1998 || Spacewatch
|-
| 69675 - ||  || 23 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 69676 - ||  || 18 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 69677 - ||  || 24 aprile 1998 || NEAT
|-
| 69678 - ||  || 18 aprile 1998 || Spacewatch
|-
| 69679 - ||  || 22 aprile 1998 || Spacewatch
|-
| 69680 - ||  || 22 aprile 1998 || Spacewatch
|-
| 69681 - ||  || 18 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 69682 - ||  || 18 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 69683 - ||  || 20 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 69684 - ||  || 20 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 69685 - ||  || 20 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 69686 - ||  || 28 aprile 1998 || P. G. Comba
|-
| 69687 - ||  || 24 aprile 1998 || C. Veillet
|-
| 69688 - ||  || 18 aprile 1998 || Spacewatch
|-
| 69689 - ||  || 27 aprile 1998 || Spacewatch
|-
| 69690 - ||  || 20 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 69691 - ||  || 20 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 69692 - ||  || 20 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 69693 - ||  || 20 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 69694 - ||  || 20 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 69695 - ||  || 20 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 69696 - ||  || 20 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 69697 - ||  || 20 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 69698 - ||  || 20 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 69699 - ||  || 20 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 69700 - ||  || 20 aprile 1998 || LINEAR
|}

69701-69800 

|-
| 69701 - ||  || 30 aprile 1998 || NEAT
|-
| 69702 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 69703 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 69704 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 69705 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 69706 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 69707 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 69708 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 69709 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 69710 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 69711 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 69712 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 69713 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 69714 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 69715 - ||  || 23 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 69716 - ||  || 23 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 69717 - ||  || 23 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 69718 - ||  || 23 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 69719 - ||  || 23 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 69720 - ||  || 23 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 69721 - ||  || 23 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 69722 - ||  || 18 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 69723 - ||  || 19 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 69724 - ||  || 19 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 69725 - ||  || 20 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 69726 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 69727 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 69728 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 69729 - ||  || 25 aprile 1998 || E. W. Elst
|-
| 69730 - ||  || 25 aprile 1998 || E. W. Elst
|-
| 69731 - ||  || 22 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 69732 - || 1998 JE || 1 maggio 1998 || Spacewatch
|-
| 69733 - ||  || 1 maggio 1998 || LONEOS
|-
| 69734 - ||  || 18 maggio 1998 || LONEOS
|-
| 69735 - ||  || 22 maggio 1998 || LONEOS
|-
| 69736 - ||  || 23 maggio 1998 || LONEOS
|-
| 69737 - ||  || 22 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 69738 - ||  || 22 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 69739 - ||  || 22 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 69740 - ||  || 22 maggio 1998 || Spacewatch
|-
| 69741 - ||  || 23 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 69742 - ||  || 22 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 69743 - ||  || 23 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 69744 - ||  || 22 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 69745 - ||  || 22 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 69746 - ||  || 28 maggio 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 69747 - ||  || 28 maggio 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 69748 - ||  || 23 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 69749 - ||  || 21 giugno 1998 || P. G. Comba
|-
| 69750 - ||  || 19 giugno 1998 || Spacewatch
|-
| 69751 - ||  || 22 giugno 1998 || Spacewatch
|-
| 69752 - ||  || 24 giugno 1998 || LINEAR
|-
| 69753 - ||  || 24 giugno 1998 || LINEAR
|-
| 69754 Mosesmendel ||  || 26 giugno 1998 || E. W. Elst
|-
| 69755 - ||  || 26 giugno 1998 || E. W. Elst
|-
| 69756 - ||  || 24 luglio 1998 || ODAS
|-
| 69757 - ||  || 28 luglio 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 69758 - ||  || 26 luglio 1998 || E. W. Elst
|-
| 69759 - ||  || 26 luglio 1998 || E. W. Elst
|-
| 69760 - || 1998 PR || 15 agosto 1998 || P. G. Comba
|-
| 69761 - ||  || 21 agosto 1998 || F. B. Zoltowski
|-
| 69762 - ||  || 23 agosto 1998 || P. G. Comba
|-
| 69763 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 69764 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 69765 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 69766 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 69767 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 69768 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 69769 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 69770 - ||  || 24 agosto 1998 || J. Broughton
|-
| 69771 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 69772 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 69773 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 69774 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 69775 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 69776 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 69777 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 69778 - ||  || 20 agosto 1998 || LONEOS
|-
| 69779 - ||  || 19 agosto 1998 || LONEOS
|-
| 69780 - ||  || 27 agosto 1998 || LONEOS
|-
| 69781 - ||  || 26 agosto 1998 || Spacewatch
|-
| 69782 - ||  || 26 agosto 1998 || Spacewatch
|-
| 69783 - ||  || 24 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 69784 - ||  || 24 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 69785 - ||  || 24 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 69786 - ||  || 24 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 69787 - ||  || 24 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 69788 - ||  || 24 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 69789 - ||  || 24 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 69790 - ||  || 24 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 69791 - ||  || 24 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 69792 - ||  || 19 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 69793 - ||  || 19 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 69794 - ||  || 26 agosto 1998 || E. W. Elst
|-
| 69795 - ||  || 13 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 69796 - ||  || 15 settembre 1998 || ODAS
|-
| 69797 - ||  || 14 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 69798 - ||  || 13 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 69799 - ||  || 14 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 69800 - ||  || 14 settembre 1998 || Spacewatch
|}

69801-69900 

|-
| 69801 - ||  || 14 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 69802 - ||  || 14 settembre 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 69803 - ||  || 15 settembre 1998 || J. Broughton
|-
| 69804 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 69805 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 69806 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 69807 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 69808 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 69809 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 69810 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 69811 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 69812 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 69813 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 69814 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 69815 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 69816 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 69817 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 69818 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 69819 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 69820 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 69821 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 69822 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 69823 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 69824 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 69825 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 69826 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 69827 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 69828 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 69829 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 69830 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 69831 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 69832 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 69833 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 69834 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 69835 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 69836 - ||  || 18 settembre 1998 || R. A. Tucker
|-
| 69837 - ||  || 19 settembre 1998 || P. G. Comba
|-
| 69838 - ||  || 20 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 69839 - ||  || 18 settembre 1998 || ODAS
|-
| 69840 - ||  || 16 settembre 1998 || N. Kawasato
|-
| 69841 - ||  || 22 settembre 1998 || ODAS
|-
| 69842 - ||  || 20 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 69843 - ||  || 23 settembre 1998 || Višnjan Observatory
|-
| 69844 - ||  || 23 settembre 1998 || F. B. Zoltowski
|-
| 69845 - ||  || 24 settembre 1998 || P. Pravec
|-
| 69846 - ||  || 23 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 69847 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 69848 - ||  || 22 settembre 1998 || ODAS
|-
| 69849 - ||  || 23 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 69850 - ||  || 24 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 69851 - ||  || 25 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 69852 - ||  || 26 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 69853 - ||  || 16 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 69854 - ||  || 16 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 69855 - ||  || 16 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 69856 - ||  || 17 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 69857 - ||  || 17 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 69858 - ||  || 17 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 69859 - ||  || 17 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 69860 - ||  || 17 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 69861 - ||  || 17 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 69862 - ||  || 17 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 69863 - ||  || 17 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 69864 - ||  || 17 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 69865 - ||  || 17 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 69866 - ||  || 17 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 69867 - ||  || 17 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 69868 - ||  || 17 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 69869 Haining ||  || 25 settembre 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 69870 Fizeau ||  || 20 settembre 1998 || E. W. Elst
|-
| 69871 - ||  || 20 settembre 1998 || E. W. Elst
|-
| 69872 - ||  || 21 settembre 1998 || E. W. Elst
|-
| 69873 - ||  || 21 settembre 1998 || E. W. Elst
|-
| 69874 - ||  || 21 settembre 1998 || E. W. Elst
|-
| 69875 - ||  || 21 settembre 1998 || E. W. Elst
|-
| 69876 - ||  || 21 settembre 1998 || E. W. Elst
|-
| 69877 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 69878 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 69879 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 69880 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 69881 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 69882 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 69883 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 69884 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 69885 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 69886 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 69887 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 69888 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 69889 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 69890 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 69891 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 69892 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 69893 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 69894 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 69895 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 69896 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 69897 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 69898 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 69899 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 69900 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|}

69901-70000 

|-
| 69901 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 69902 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 69903 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 69904 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 69905 - ||  || 20 settembre 1998 || E. W. Elst
|-
| 69906 - ||  || 20 settembre 1998 || E. W. Elst
|-
| 69907 - ||  || 20 settembre 1998 || E. W. Elst
|-
| 69908 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 69909 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 69910 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 69911 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 69912 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 69913 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 69914 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 69915 - ||  || 23 settembre 1998 || CSS
|-
| 69916 - ||  || 23 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 69917 - || 1998 TF || 10 ottobre 1998 || T. Kobayashi
|-
| 69918 - ||  || 15 ottobre 1998 || J. Broughton
|-
| 69919 - ||  || 12 ottobre 1998 || Spacewatch
|-
| 69920 - ||  || 12 ottobre 1998 || Spacewatch
|-
| 69921 - ||  || 15 ottobre 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 69922 - ||  || 13 ottobre 1998 || Spacewatch
|-
| 69923 - ||  || 13 ottobre 1998 || Spacewatch
|-
| 69924 - ||  || 13 ottobre 1998 || Spacewatch
|-
| 69925 - ||  || 10 ottobre 1998 || LONEOS
|-
| 69926 - ||  || 11 ottobre 1998 || LONEOS
|-
| 69927 - ||  || 11 ottobre 1998 || LONEOS
|-
| 69928 - ||  || 14 ottobre 1998 || LONEOS
|-
| 69929 - ||  || 14 ottobre 1998 || LONEOS
|-
| 69930 - ||  || 14 ottobre 1998 || LONEOS
|-
| 69931 - || 1998 UA || 16 ottobre 1998 || CSS
|-
| 69932 - || 1998 UK || 16 ottobre 1998 || P. G. Comba
|-
| 69933 - ||  || 21 ottobre 1998 || K. Korlević
|-
| 69934 - ||  || 23 ottobre 1998 || Spacewatch
|-
| 69935 - ||  || 27 ottobre 1998 || CSS
|-
| 69936 - ||  || 17 ottobre 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 69937 - ||  || 28 ottobre 1998 || LINEAR
|-
| 69938 - ||  || 17 ottobre 1998 || LONEOS
|-
| 69939 - ||  || 18 ottobre 1998 || E. W. Elst
|-
| 69940 - ||  || 18 ottobre 1998 || E. W. Elst
|-
| 69941 - ||  || 18 ottobre 1998 || E. W. Elst
|-
| 69942 - ||  || 25 ottobre 1998 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 69943 - ||  || 28 ottobre 1998 || LINEAR
|-
| 69944 - ||  || 28 ottobre 1998 || LINEAR
|-
| 69945 - ||  || 28 ottobre 1998 || LINEAR
|-
| 69946 - ||  || 28 ottobre 1998 || LINEAR
|-
| 69947 - ||  || 20 ottobre 1998 || LONEOS
|-
| 69948 - ||  || 9 novembre 1998 || ODAS
|-
| 69949 - ||  || 11 novembre 1998 || ODAS
|-
| 69950 - ||  || 12 novembre 1998 || L. Šarounová
|-
| 69951 - ||  || 11 novembre 1998 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 69952 - ||  || 10 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 69953 - ||  || 10 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 69954 - ||  || 10 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 69955 - ||  || 10 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 69956 - ||  || 10 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 69957 - ||  || 10 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 69958 - ||  || 10 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 69959 - ||  || 14 novembre 1998 || T. Kobayashi
|-
| 69960 - ||  || 11 novembre 1998 || K. Korlević
|-
| 69961 Millosevich ||  || 15 novembre 1998 || P. Sicoli, F. Manca
|-
| 69962 - ||  || 12 novembre 1998 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 69963 - ||  || 4 novembre 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 69964 - ||  || 14 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 69965 - ||  || 14 novembre 1998 || Spacewatch
|-
| 69966 - ||  || 15 novembre 1998 || LONEOS
|-
| 69967 - ||  || 11 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 69968 - ||  || 13 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 69969 - ||  || 14 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 69970 - || 1998 WV || 17 novembre 1998 || T. Kobayashi
|-
| 69971 Tanzi ||  || 18 novembre 1998 || M. Cavagna
|-
| 69972 - ||  || 19 novembre 1998 || Farra d'Isonzo
|-
| 69973 - ||  || 17 novembre 1998 || CSS
|-
| 69974 - ||  || 18 novembre 1998 || CSS
|-
| 69975 - ||  || 17 novembre 1998 || L. Lai
|-
| 69976 - ||  || 18 novembre 1998 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 69977 Saurodonati ||  || 28 novembre 1998 || E. Mazzoni, M. Ziboli
|-
| 69978 - ||  || 21 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 69979 - ||  || 21 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 69980 - ||  || 21 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 69981 - ||  || 21 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 69982 - ||  || 21 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 69983 - ||  || 21 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 69984 - ||  || 21 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 69985 - ||  || 18 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 69986 - ||  || 18 novembre 1998 || M. W. Buie
|-
| 69987 - ||  || 19 novembre 1998 || M. W. Buie
|-
| 69988 - ||  || 18 novembre 1998 || M. W. Buie
|-
| 69989 - ||  || 19 novembre 1998 || LONEOS
|-
| 69990 - ||  || 18 novembre 1998 || M. W. Buie
|-
| 69991 - ||  || 19 novembre 1998 || LONEOS
|-
| 69992 - ||  || 20 novembre 1998 || LONEOS
|-
| 69993 - ||  || 21 novembre 1998 || Spacewatch
|-
| 69994 - ||  || 21 novembre 1998 || Spacewatch
|-
| 69995 - ||  || 21 novembre 1998 || Spacewatch
|-
| 69996 - ||  || 18 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 69997 - ||  || 18 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 69998 - || 1998 XD || 1 dicembre 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 69999 - || 1998 XN || 9 dicembre 1998 || Kleť
|-
| 70000 - ||  || 8 dicembre 1998 || Spacewatch
|}

Collegamenti esterni 
 

0069001